Кампаменто Баутиста има више значења:

 Кампаменто Баутиста (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампаменто Баутиста (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику